Feuerwehr Frankfurt bezeichnet:

 Feuerwehr Frankfurt am Main
 Feuerwehr Frankfurt (Oder)